Гиоргос Панаги:

 Панаги, Гиоргос (род. 1986) — кипрский футболист, полузащитник.
 Панаги, Гиоргос (род. 1995) — кипрский футболист, вратарь.